Demo 1 (album Alice N’ Chains)
 Demo 1 (album The Birthday Massacre)